Heksenkruid (geslacht) (Circaea), een plantengeslacht uit de teunisbloemfamilie
Heksenkruid (heksen), verschillende planten die door heksen worden gebruikt